Veliki Kal je krajevno ime v Sloveniji:

 Veliki Kal, Mirna Peč
 Veliki Kal, Ivančna Gorica

Naselja v Sloveniji